NGC 6178 (другие обозначения — OCL 980, ESO 276-SC6) — рассеянное скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6178
Скорпион (созвездие)
Рассеянные скопления